Луначарское — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области Белоруссии. Находится в 34 километрах на юго-восток от Верхнедвинска на берегу Западной Двины, на противоположной стороне которой находится город Дисна. Входит в состав Борковичского сельсовета.

История 
Одно из старейших поселений на территории Верхнедвинского района. В середине XIX в. - местечко Слобода-Дисна. Имелась православная церковь. По состоянию на 1904 г. местечко имело название Николаёво и входило в Каменскую волость Дриссенского уезда, в местечке насчитывалось 92 двора и 228 жителей. 

Во время Второй мировой войны - первый населенный пункт Дриссенского района, освобожденный советскими войсками 3 июля 1944 (в день освобождения Минска). После войны - в колхозе им. Ильича. До начала 1990-х гг. действовала восьмилетняя школа, до 1980-х гг. - клуб. 

В советское время в лесу около деревни размещалась ракетная база РВСН.

Достопримечательности 
 Действующая паромная переправа через Западную Двину;

Учреждения 
 Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов;

Примечания

Литература 
 Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Верхнядзвінскага раёна. У 2 кн. Кн. 2. - Мн.: Паліграфафармленне, 2000. - С. 357.

Населённые пункты Верхнедвинского района